Potyka ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Potyka (* 1957), österreichischer Verleger
 Anton Potyka (1899–1973), österreichischer Architekt
 Christian Potyka (1942–1981), deutscher Journalist
 Gerd Potyka (1931–2022), deutscher Schauspieler und Drehbuchautor
 Hans Potyka (1913–1968), deutscher Arzt und Politiker (SPD)